Le terme cosmos est issu du grec ancien (, kósmos) et signifie « bon ordre, ordre de l'Univers »).

Philosophie 
 Cosmos, chez les philosophes grecs de l'Antiquité, évoque un monde clos qui a un ordre (par opposition au chaos).

Sciences et techniques

Astronautique 
 Cosmos est la désignation générique de la majorité des satellites lancés par l'Union soviétique puis la Russie depuis 1962. Le terme a aussi été utilisé par d'autres pays.
 Cosmos est une famille de lanceurs russes.

Botanique 
 Les cosmos sont des plantes du genre Cosmos.

Cosmologie 
 « Cosmos » est un synonyme d'Univers, objet d'études en sciences par la cosmologie.

Informatique 
 Cosmos est un outil de création de systèmes d'exploitation open-source.
 Cosmos est une blockchain publique.

Mathématiques 
 Un cosmos, en théorie des catégories (enrichies), est une catégorie monoïdale symétrique fermée et bicomplète.

Sports
 Le Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) est l’organisation patronale française représentant le mouvement sportif, le sport professionnel, les loisirs marchands et l'événementiel sportif.

Arts et lettres

Littérature 
 Jean Cosmos est le pseudonyme de l'auteur Jean Gaudrat.
 Cosmos est un ordinateur de l'univers fictif Georges.

Cosmos : Essai d'une description physique du Monde, un essai d'Alexander von Humboldt dont le premier volume fut publié en[1845.
Cosmos, défunte revue scientifique au  éditée par l'abbé Moigno et Victor Meunier.
 Cosmos, magazine paru aux éditions Artima (1956-1961)
 Cosmos, livre de Witold Gombrowicz, paru en 1962.
 Cosmos, livre de Carl Sagan, paru en 1981.
 Cosmos, manhwa de Kim Sung-jun.
 Cosmos (2015), premier tome de la Brève encyclopédie du monde par Michel Onfray.

Télévision 
 Cosmos, série télévisée documentaire écrite et racontée par Carl Sagan.  
 Cosmos 1999, série télévisée de science-fiction.
 Cosmos : Une odyssée à travers l'univers, série télévisée documentaire racontée par Neil deGrasse Tyson diffusée à partir de 2014

Cinéma 
Cosmos, film documentaire de Lester Novros, sorti en 1974.
Cosmos, version anglaise du film japonais Wakusei daisenso, sorti en 1977.
Cosmos, film québécois de Manon Briand, sorti en 1996.
Camping Cosmos, film belge sorti en 1996.
Cosmos, un film français réalisé par Andrzej Żuławski sorti en 2015.
 Cosmos, nom du cinéma parisien L'Arlequin lors de sa programmation par la société d'exportation du cinéma soviétique dans les années 1980.

Musique 
 Cosmos est un album de Vangelis.
 Cosmos est un groupe letton a cappella qui a représenté la Lettonie au Concours Eurovision de la chanson 2006.

Toponymes 

 Cosmos, ville américaine située dans le comté de Meeker, dans l’État du Minnesota.
 Cosmos est un quartier de la zone ouest de la ville de Rio de Janeiro, au Brésil.

Autres 
 Cosmos est une chaîne de restaurants au Québec.
 Cosmos est une entreprise de fabrication de vélos et de meubles métalliques suisse.
 Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux.